

Toponymes 
 Gaeta (francisé en Gaëte ou Gaète), commune du Latium (Italie).

Personnalités 
 Frédéric Gaéta, dessinateur de bande dessinée.

Fiction 
 Felix Gaeta, personnage de fiction de l'univers de Battlestar Galactica.

Bateaux 
 Gaeta : Type de bateau de pêche traditionnel croate, aussi appelé falkusa.